Петро́вское викариа́тство — викариатство Саратовской епархии Русской православной церкви.

Учреждено в 1912 году при Алексии (Дородницыне) как второе викариатство Саратовской епархии. Названо по уездному городу Петровску Саратовской губернии.

21 сентября (4 октября) 1918 года постановлением Священного Синода епископ Петровский Дамиан (Говоров) стал епископом «Царицынским», а титул правящего архиерея вместо «Саратовский и Царицынский» стал «Саратовский и Петровский», что означало упразднение Петровского викариатства.

Епископы 
 Дионисий (Прозоровский) (6 августа 1912 — 16 декабря 1916)
 Леонтий (фон Вимпфен) (16 декабря 1916 — 5 мая 1917)
 Никодим (Кротков) (18 мая — 22 июня 1917)
 Дамиан (Говоров) (3 июля 1917 — 4 октября 1918)
 Андрей (Комаров) (29 января — 12 ноября 1928)
 Петр (Соколов) (октябрь 1936 — 16 мая 1937)

Примечания

Литература

Ссылки 
 ПЕТРОВСКАЯ ЕПАРХИЯ  // «Древо»

Упразднённые викариатства Русской православной церкви
Появились в 1912 году в России
1910-е годы в Саратовской области